

Toponymie 
 Tubuai est une île volcanique située dans l'archipel des Australes en Polynésie française.
 Tubuai (Polynésie française) est une commune de la Polynésie française située sur l'île du même nom.